Zaid Karim es un deportista jordano que compite en taekwondo. Ganó dos medallas en el Campeonato Asiático de Taekwondo, bronce en 2021 y plata en 2022.

Palmarés internacional

Referencias 

Practicantes de taekwondo de Jordania